Loo kan syfta på:

 Het Loo - ett palats ägt av Huset Nassau-Oranien nära Apeldoorn i Nederländerna
 Loo (kortspel) – som spelas med insatser

Geografi

Estland 

 Loo, Estland, en småköping i Jõelähtme kommun i landskapet Harjumaa, 
 Loo (by), en by i Jõelähtme kommun i landskapet Harjumaa
 Loo jõgi, en å i landskapet Harjumaa,

Storbritannien 

 River Cober, å, England,

Se även
 Lo

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar